Världsmästerskapet i landhockey för damer 2014 var den trettonde upplagen av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Haag i Nederländerna, och vanns av Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om elfteplats

Spel om niondeplats

Spel om sjundeplats

Spel om femteplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som avgjorts under straffläggning räknas som oavgjort.

Källor
Officiell hemsida

2014
Internationella sportevenemang i Nederländerna
Landhockey i Nederländerna
2014 i Nederländerna
Sportåret 2014
Sportevenemang i Haag
Haag under 2000-talet